Пье́тро Дура́ццо () — имя 2-х генуэзских дожей: Дураццо, Пьетро Старший (1560—1631) — дож (1629—1621).
 Дураццо, Пьетро Младший (1632—1699) — дож (1685—1687), внук предыдущего.